Межрегиональный футбольный союз «Приволжье» (МФС «Приволжье») — межрегиональное объединение, проводящее соревнования среди любительских футбольных клубов. Учреждено 22 декабря 2000 года в форме общественной организации.

Состав 
В состав входят футбольные федерации следующих субъектов Российской Федерации:
 Республика Марий Эл
 Республика Мордовия
 Республика Татарстан — Чемпионат Татарстана по футболу
 Республика Удмуртия — Чемпионат Удмуртской Республики по футболу
 Республика Чувашия — Чемпионат Чувашии по футболу
 Нижегородская область — Чемпионат Нижегородской области, Кубок Нижегородской области
 Оренбургская область
 Самарская область — Чемпионат Самарской области по футболу
 Саратовская область
 Пензенская область
 Ульяновская область — Чемпионат Ульяновской области по футболу

Действующий президент (с 2003 года) — Владимир Афанасьев

Заявленные клубы

Победители

Победители первенства 
В 1998—2001 годах — зона «Поволжье» КФК.

 1998 — Металлург (Выкса, Нижегородская область)
 1999 — Спартак (Йошкар-Ола)
 2000 — Алнас (Альметьевск, Татарстан)
 2001 — Зенит (Пенза)
 2002 — Локомотив-ГЖД (Нижний Новгород)
 2003 — Рубин-2 (Казань)
 2004 — Сатурн (Набережные Челны, Татарстан)
 2005 — Юнит (Самара)
 2006 — Сокол-Саратов (Саратов)
 2007 — Химик (Дзержинск, Нижегородская область)
 2008 — РОССКАТ (Нефтегорск, Самарская область)
 2009 — Зенит (Пенза)
 2010 — Сызрань-2003 (Сызрань, Самарская область)
 2011/12 — Спартак (Йошкар-Ола)
 2012 — Шахтёр (Пешелань, Нижегородская область)
 2013 — Шахтёр (Пешелань, Нижегородская область)
 2014 — Сергиевск (Сергиевск, Самарская область)
 2015 — Сергиевск (Сергиевск, Самарская область)
 2016 — Дзержинск-ТС (Дзержинск, Нижегородская область)
 2017 — Торпедо-Димитровград (Димитровград, Ульяновская область)
 2018 — Химик-Август (Вурнары, Чувашия)
 2019 — Химик-Август (Вурнары, Чувашия)

Обладатели кубка 
 2002 — Локомотив-ГЖД (Нижний Новгород)
 2003 — Сатурн (Набережные Челны)
 2004 — Позис (Зеленодольск)
 2005 — Торпедо (Павлово)
 2006 — Сокол-Саратов (Саратов)
 2007 — Химик (Дзержинск, Нижегородская область)
 2008 — РОССКАТ (Нефтегорск, Самарская область)
 2009 — Строитель (Пенза)
 2010 — Сызрань-2003 (Сызрань, Самарская область)
 2011 — Спартак (Йошкар-Ола)
 2012 — Розыгрыш не проводился
 2013 — Молния (Саратов)
 2014 — Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары)
 2015 — Сергиевск (Сергиевск, Самарская область)
 2016 — Делин-Зенит (Ижевск)
 2017 — Дорожник (г. Каменка, Пензенская область)
 2018 — Химик-Август (Вурнары, Чувашия)
 2019 — Химик-Август (Вурнары, Чувашия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт (статистика)
 Старый официальный сайт
 На сайте playball.ru 
 Первенство зоны «Приволжье» на сайте «Архив голов»
 Календарь игр МФС Приволжье. Сезон 2009
 Конкурс прогнозов игр МФС «Приволжье»
 Страница МФС на goalstream.org

ЛФЛ
Футбольные организации России